

Тарчин — місто в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Тарчин — гміна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Тарчин — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства